Como villa rustica (plural villae rusticae) é denotada uma casa de campo durante o Império Romano. Foi o ponto central de uma área de exploração agrícola, edificada ao lado do prédio principal de negócios e outras construções anexas, situados na maior parte das vezes dentro de um pátio murado.

Bibliografia
Helmut Bender, Hartmut Wolff (Eds.): Ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau-Provinzen des Römischen Reiches. (Passauer Universitätsschriften zur Archäologie; Bd. 2). Leidorf Verlag, Espelkamp 1994.
Ursula Heimberg: Villa rustica. Leben und Arbeiten auf römischen Landgütern. Philipp von Zabern, Mainz 2011. (aktuelle, materialreiche Einführung.)
Karl Heinz Lenz: Ländliche Besiedlung. In: Thomas Fischer (Hrsg.): Die römischen Provinzen. Eine Einführung in ihre Archäologie. Theiss-Verlag, Stuttgart 2001, S. 58–67.
Hans Ulrich Nuber: Villae Rusticae. Römische Bauernhöfe und Landgüter in Baden-Württemberg. In: Imperium Romanum. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau. Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg, Esslingen 2005, S. 270–277.
John Percival: The Roman Villa. A Historical Introduction. Batsford, London 1988. (allgemein zur römischen Villa.)
Peter Rothenhöfer: Die Wirtschaftsstrukturen im südlichen Niedergermanien. Untersuchungen zur Entwicklung eines Wirtschaftsraumes an der Peripherie des Imperium Romanum. Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 7, 2005.
Vera Rupp, Heide Birley (Ed.): Landleben im römischen Deutschland. Theiss, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-8062-2573-0.
John T. Smith: Roman Villas. A Study in Social Structure. Routledge, London 2003. (allgemeine Darstellung zur römischen Villa ohne besondere Berücksichtigung der villae rusticae.)

Ligações externas

Villa rustica – das römische Landgut auf der Webseite der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V. (ZUM)
Detaillierte Beschreibung des Herrenhauses einer villa rustica mit vielen Abbildungen auf einer privaten Webseite
Online-Publikationen:
Bilgehan Köhler: Villa rustica Frimmersdorf 49 und Villa rustica Frimmersdorf 131. Studien zur römischen Besiedlung im Braunkohlentagebaugebiet Garzweiler I. Dissertation an der Universität Köln, 2005. Auf den Servern der Universität Köln und der Deutschen Nationalbibliothek

História da agricultura
Arquitetura da Roma Antiga
Economia da Roma Antiga